Timbiriche puede referirse a:

 Timbiriche (banda), banda mexicana de música pop.
 Timbiriche (álbum), álbum debut de la banda mexicana homónima.
 Timbiriche (planta) (Bromelia pinguin), planta de la familia de las bromeliáceas.
 Timbiriche (juego), juego de estrategia.
 Timbiriche (tienda); en Cuba, tienda o kiosco improvisado donde se venden alimentos ligeros o baratijas.